Первома́йский проспект — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Первомайский проспект — улица во Всеволожске.
 Первомайский проспект — улица в Гавриловом Посаде.
 Первомайский проспект — улица в Кисловодске.
 Первомайский проспект — улица в городе Мезени.
 Первомайский проспект — прежнее название улицы Клещева в Новочеркасске.
 Первомайский проспект — улица в Петрозаводске.
 Первомайский проспект — улица в городе Рязани.
 Первомайский проспект — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Первомайский проспект — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Первомайская аллея
 Первомайская улица
 Первомайский проезд